De Nationalliga A 1999/00 was de 103de editie van de strijd om het nationale voetbalkampioenschap in de hoogste afdeling van Zwitserland. Servette FC Genève trad aan als titelverdediger.

De competitie was opgeknipt in twee delen: na 22 speelronden speelden de bovenste acht teams om het landskampioenschap in de kampioenspoule, terwijl de nummers negen tot en met twaalf werden ingedeeld in een promotie/degradatiepoule met de beste vier clubteams uit de Nationalliga B. De helft van de punten uit de eerste ronde werd meegenomen naar de tweede ronde.

De najaarscompetitie begon op 7 juli en eindigde op 12 december 1999, waarna op 10 maart 2000 de tweede ronde begon. Die eindigde op 7 juni. FC St. Gallen won onder leiding van trainer-coach Marcel Koller voor pas de tweede keer in de clubgeschiedenis de Zwitserse titel.

Najaarscompetitie

Nationalliga A

Uitslagen

Eindstand

Nationalliga B

Uitslagen

Eindstand

Kampioenspoule

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatiepoule

Nationalliga A

Uitslagen

Eindstand

Nationalliga B

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Zie ook
Zwitserse voetbalbeker 1999/00
Zwitsers voetbalelftal in 1999
Zwitsers voetbalelftal in 2000

2000
Competitievoetbal 1999/00